Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Namen und wichtiger Zahlen, die in Verbindung mit den Fußballern der Eutiner SV 08 stehen. Die Daten die zu einem großen Teil in Listenform dargestellt werden, sind zum Teil im Hauptartikel verlinkt und sorgen somit für eine bessere Übersichtlichkeit im Artikel.

Liste ehemaliger Spieler und Trainer 

Die folgende Liste gibt einen Überblick über alle Spieler, die für Eutin 08 mindestens 25 Einsätze in einer überregionalen Spielklasse absolviert haben. Die Spieler sind dabei nach der Anzahl ihrer Einsätze in der betreffenden Spielklasse sortiert.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über alle Trainer, die Eutin 08 in mindestens 25 Spielen in einer überregionalen Spielklasse trainiert haben.

Aufstiegsrunden 
 In allen aufgeführten Tabellen sind die Namen derjenigen Mannschaften, die am Ende den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse schafften, blau hinterlegt.

Auf Landesebene

Zur Amateurliga Schleswig-Holstein 1961 

|}

Zur Amateurliga Schleswig-Holstein 1963 

|}

Zur Amateurliga Schleswig-Holstein 1965 

|}

Zur Amateurliga Schleswig-Holstein 1966 

|}

Auf Regionalverbandsebene

Zur Oberliga Nord 1980

Zur Oberliga Nord 1981

Zur Oberliga Nord 1985

Zur Oberliga Nord 1990

Zur Regionalliga Nord 2017

Abschlusstabellen 
In der B-Staffel der Ersten Klasse 1946/47 war Eutin 08 das erste und bisher einzige Mal in seiner Vereinsgeschichte in einer erstklassigen Liga vertreten.

Erste Klasse 1946/47 

 Blau hinterlegt sind die Mannschaften, die an der Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein 1946/47 teilnahmen und direkt für die Landesliga qualifiziert waren.
 Gelb hinterlegt ist die Mannschaft, die sich über die Entscheidungsspiele die Qualifikation für die Landesliga sicherte.

Siehe auch 

 Eutin 08

Einzelnachweise 

Eutin
Sport (Eutin)